

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Georges Polet, (1853-1935), homme politique belge ;
 Grégoire Polet, (1978- ), écrivain belge ;
 Denis Bertholon de Polet, (1776-1847), homme politique français.

Homonymie de patronyme